Апл-Валли (Эппл-Вэлли,  — «яблочная долина») — топоним США:

  — город в Калифорнии.
 Апл-Валли — аэропорт города.
 Апл-Валли — город в Миннесоте.
  — городок в Юте.